Pro udávání velikostí obuvi se používá číslo velikosti obuvi. Jedná se o zcela specifický číselný systém, který navíc není mezinárodně zcela sjednocen.

Prakticky existují celkem čtyři různé systémy značení velikosti bot:

Anglický systém 

 anglický systém palcový – odstupňování po 1/3 palce = 8,467 mm s tím, že zvlášť jsou číslovány boty dětské a boty pro dospělé
 dětské boty od 4 (10,16 cm) do 8½ palců (21,59 cm) mají čísla 0 až 13½. Velikost bot se vypočítá jako délka stélky v palcích x3 -12 (tedy bota s čtyřpalcovou stélkou bude mít označení 0).
 od délky 8⅔ palce (tedy od 22,01 cm) začíná nové číslování bot pro dospělé od čísla 1 až do 13. Výpočet velikosti se provádí stejně jako u dětských velikostí, pouze se na závěr odečte 25 namísto dvanácti.

Tento systém udává délku boty, respektive vnitřní stélky. Označuje se písmeny UK a používá se především v Británii a Irsku.

Francouzský systém 
 francouzský systém je odstupňován po 2/3 cm, t.j. 6,666 mm. Velikost bot se vypočítá jako délka stélky v centimetrech x3/2. Další možností je připočítat k délce chodidla 1,5–2 cm a teprve pak vynásobit 3/2.

Tento systém udává délku boty, respektive vnitřní stélky. Označuje se písmeny EU a používá se ve většině evropských zemí a v Hongkongu.

Metrické systémy 
 metrický systém centimetrový – udává délku boty, respektive vnitřní stélky (evropská norma EN 13402)
 metrický systém milimetrový (mondopoint) – udává délku, ale i šířku chodidla (např. 280/110 – délka 280 mm a šířka 110 mm) – jedná se o preferovanou mezinárodní normu ISO 9407

Šířkové značení obuvi 
Ani toto značení není zcela jednotné, existují 2 systémy :
 písmenné značení "E","F","G" ... atd. směrem se stoupající šířkou
 číselné značení "1","2","3" ... atd. směrem se stoupající šířkou

Přepočet velikostí

Dětské velikosti

Velikosti pro dospělé

Literatura 
 Malý slovník jednotek měření, vydalo nakladatelství Mladá fronta v roce 1982, katalogové číslo 23-065-82

Související články 
 Velikost oděvů

Externí odkazy 
 
 https://www.svetbot.cz/tabulka-velikosti-bot.xhtml 
 https://www.arno.cz/tabulka-velikosti

Jednotky
Obuv

es:Calzado#Tallas
fr:Pointures et tailles en habillement#Chaussures